

Дани сећања 

1170-е пне.

fr:1179 av. J.-C.